Malleesnärtfågel (Psophodes leucogaster) är en fågel i familjen snärtfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Malleesnärtfågel delas in i två underarter:
 Psophodes nigrogularis leucogaster – förekommer i sydcentrala Australien
 Psophodes nigrogularis lashmari – förekommer på Kangaroo Island (South Australia)

Arten behandlas ofta som underart till gråtofsad snärtfågel (P. nigrogularis).

Status 
IUCN erkänner inte malleesnärtfågeln som god art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Referenser

Externa länkar 

Snärtfåglar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Australien